Gouvernement de salut national peut faire référence au :

Gouvernement Omar al-Hassi, en Libye, du  au  ;
 Gouvernement Khalifa al-Ghowel, en Libye, du  au  et du  au .

Gouvernement de salut national, en Serbie, du  au  ;

Gouvernement Abdel Aziz ben Habtour, au Yémen, depuis le  ;